Harka (Hongarije), een plaats en gemeente in Hongarije.
 Harka (Norrtälje), een plaats in de gemeente Norrtälje in het Zweedse landschap Uppland